Hooverphonic — бельгійська група створена в жовтні 1995 року. Хоча спочатку вони були віднесені до групи трип-хопу, вони швидко розширили свій звук до такої міри, що їх більше не можна було описати як один жанр, а навпаки, вони охоплювали альтернативу, електроніку, електропоп, рок та їх суміш. Спочатку група називала себе Hoover, але згодом змінила свою назву на Hooverphonic, виявивши, що інші гурти вже використовували назву Hoover та щоб уникнути будь-яких юридичних проблем з компанією, що займається пилосмоками.

З моменту їх утворення склад Hooverphonic складався з басиста Алекса Каллієра, гітариста Реймонда Гірца та різних провідних співаків. Відомі з них включені Люсі Садоніус (1996—1997), Гейке Арнарт (1997—2008, 2020-даний час), Ноемі Вольф (2010—2015 рр) і Лука Крусберг (2018—2020).

Гурт мав представляти Бельгію на Євробаченні-2020 у Роттердамі зі своєю піснею «Release Me». Однак 18 березня 2020 року захід було скасовано через пандемію COVID-19. Натомість вони представлятимуть Бельгію на Євробаченні 2021 з піснею «The Wrong Place».

Історія

A New Stereophonic Sound Spectacular 
Оригінальними учасниками групи були вокалістка Естер Ліберт, клавішник Френк Дюшен, басист Алекс Каллієр та гітарист Реймонд Гіртс. Лайберт записав кілька демо-версій із групою; однак вона відмовилася від групи в той день, коли вони мали підписати контракт із Sony Music. Потім гурт привів Лісьє Садоніус для запису альбому. Садоніус пішла з Hooverphonic на дружні умови незабаром після виходу «Нового стереофонічного звучання». Кіоко Баерцоен, співачка з колегії бельгійського трип-хоп-гурту Lunascape, замінила Садоніус на три місяці європейського туру в 1997 році, перш ніж Гейке Арнарт стала постійною співачкою пізніше того ж року.

Міжнародне визнання група досягла включенням стереофонічного треку «2Wicky» на саундтрек до фільму Бернардо Бертолуччі «Крадіжка краси» 1996 року. «2Wicky» також з'явився в саундтреках до фільму «Я знаю, що ви зробили минулого літа» та «Heights». Основний риф треку є вибірка з Айзек Гейз записи 1960 — х років хіт «Walk On By».

Додатковими сесійними музикантами для Stereophonic є Ерік Бостелс, сесійний барабанщик гурту Hooverphonic з 1997 по 1998 рік (замінений на Маріо Гуссенс до 2005 року) та Девід Полтрок, клавішник з групою (з 1998 по 2005 рік). У 1998 році Hooverphonic також взяв участь у триб'ют-альбомі Depeche Mode For the Masses з обкладинкою «Shake the Disease».

Blue Wonder Power Milk 
Після тривалого європейського туру з такими виконавцями, як Massive Attack, Morcheeba та Apollo 440, та відкриття туру для Фіони Еппл у США в 1997 році, колектив випустив Blue Wonder Power Milk у 1998 році разом з 18-річним Арнартом на вокалі. Помітний відступ від дебюту, альбом рухається менше брейк-бітами та семплами, а більше органічними струнними елементами та традиційними пісенними структурами.

Сингл «Club Montepulciano» став хітом у рідній Бельгії та незначним хітом в США, тоді як «Справа Відродження» була представлена в північноамериканській комерційній кампанії для нового Volkswagen Vapor Beetle. "Цей дивний ефект"та «Eden» були представлені в рекламних роликах американських мобільних телефонів; «Цей дивний ефект» для Motorola SLVR, а в 2006 році «Eden» для Cingular 8525. «Eden» також був використаний у фільмі 1998 року «Я все ще знаю, що ви зробили минулого літа». На момент їх випуску обидві пісні також були представлені в двох окремих епізодах третього сезону La Femme Nikita . Незабаром після цього Сара Брайтман записала обкладинку на «Eden» на свій альбом Eden 1998 року. Йоко Канно пробує вступний трек «Battersea» на «Cyberbird» на Ghost in the Shell: Stand Alone Complex OST 2.

На цьому етапі Френк Дюшен вирішив покинути гурт: «Зробивши два успішні альбоми для Sony Music зі своєю групою Hooverphonic, і після тривалих гастролей як підтримка Fiona Apple, Moloko & Massive Attack, він був незадоволений проектом і наприкінці 1998 р. вирішив піти».

Початок 2000-х: The Magnificent Tree 
Гурт продовжив Blue Wonder Power Milk 2000-го року «Чудове дерево», яке розширює звук Milk більш теплим, доступним звуком.  Основними моментами альбому є навантажені струнами «Поза зору», «Божевільний про тебе» та заголовок.

Того ж року Hooverphonic попросили написати пісню спеціально для церемонії відкриття чемпіонату Європи з футболу 2000 року, який відбувся у Брюсселі, Бельгія. Результат — 12-хвилинний трек під назвою «Visions» — став тематичною піснею чемпіонату, а виступ Hooverphonic на церемонії відкриття почули / побачили понад 1 мільярд людей. 

На шляху успіху Tree група стала першим бельгійським спорядженням, яке виступило хедлайнером бельгійського музичного фестивалю Rock Werchter в 2001 році.

2002: Hooverphonic представляє Джекі Кейн 
У 2002 році група знову переключилася, на цей раз випустивши концепт-альбом Hooverphonic Presents Jackie Cane. Альбом розповідає історію вигаданого титульного персонажа, знаменитості та співачки, яка перетворилася у зірку за рахунок її стосунків із сестрою-близнюком. Доведена до межі божевілля тиском слави, Джекі кидає шоу-бізнес і повертається додому, щоб спробувати примирення, де її сестра вбиває їх обох отруєною останньою вечерею.

Джекі Кейн зберігає мрійливі елементи попередніх робіт Hooverphonic, особливо на пісні «Nirvana Blue» та «Human Interest» (що містить посилання на « Echoes» від Pink Floyd), але такі треки, як «The World Is Mine» (перший сингл) і «День за днем» мають явний бродвейський вплив і якість на них.  Альбом став платиновим у Бельгії та виграв премію групи ZAMU за найкращий поп / рок-гурт та найкращий альбом у 2002 році.

2003: Sit Down and Listen to Hooverphonic 
У 2003 році група випустила альбом, який виконувався в прямому ефірі в студії з оркестром Sit Down and Listen to Hooverphonic, включаючи добірку пісень з основних творів групи, а також нові пісні «Антарктида» та «Остання річ Мені потрібен ти», і обкладинку Лі Хазлвуда " Моя осінь закінчилася ". У вересні 2003 року група розпочала розширене європейське турне, виступивши у понад 100 концертних залах.

2005: No More Sweet Music 
П'ятий студійний альбом групи, подвійний компакт-диск «No More Sweet Music / More Sweet Music», вийшов у грудні 2005 року. Обидва компакт-диски містять однакові 11 композицій, проте всі вони мають різні версії.

2006: Singles '96–'06 
У 2006 році гурт залишила Sony / BMG, поскаржившись на відсутність підтримки лейблів для No More Sweet Music. Кращий альбом (Singles '96 — '06) був випущений, щоб припинити стосунки з Sony / BMG. Колектив продовжував працювати без лейбла.

2007—2008: The President of the LSD Golf Club 

В інтерв'ю для іспанської телепрограми Nosolomusica Алекс Калліє натякнув на нову, більш психоделічну спрямованість майбутньої музики групи. Під час шоу в Москві (жовтень 2007 р.) гурт розкрив перший сингл нового альбому «Expedition Impossible».

The President of the LSD Golf Club був випущений у жовтні 2007 року в Бельгії та Нідерландах. Альбом вийшов у Європі в березні 2008 року. Після виходу, вокаліст групи, Гейке Арнарт оголосила 10 жовтня 2008 року, що покине групу, щоб продовжити сольну кар'єру. Арнаерт працювала над сольним матеріалом кілька місяців. Останній концерт, який Hooverphonic зробив з Гейке, відбувся 13 грудня 2008 року в Tele-Club, Єкатеринбург, Росія. Він був знятий місцевою станцією MTV і показаний на російському телебаченні в 2009 році.

2010-ті: The Night Before, перевипуск A New Stereophonic Sound Spectacular 
4 листопада 2010 року на шоу De Laatste у VRT, фламандській організації громадського мовлення, було оголошено про нову солістку Ноемі Вольф.

29 жовтня 2010 року компанія Hooverphonic анонсувала на своєму вебсайті новий сингл. У відеокліпі продемонстрували чотирнадцять можливих співачок, але лише одна з них, Ноемі Вольф виявилася справжньою наступницею Гейке Арнарт. Сингл «The Night Before» представив нову співачку Ноемі Вольфс. Після цього 26 листопада вийшов повноформатний альбом The Night Before. Альбом став платиновим у Бельгії незабаром після його випуску.

9 листопада 2011 року вони оголосили про перевипуск свого першого альбому «A New Stereophonic Sound Spectacular».

2020-ті: Пісенний конкурс Євробачення та повернення Гейке Арнарт 
26 березня 2015 року Hooverphonic оголосив, що Ноемі Вольф покине колекив «за взаємною згодою». У квітні 2018 року компанія Hooverphonic представила свою нову вокалістку Луку Круссберг.

Hooverphonic мали представляти Бельгію на Євробаченні-2020 у Роттердамі зі своєю піснею «Release Me». Захід було скасовано через пандемію COVID-19.

Hooverphonic був єдиним учасником Євробачення на 2020 рік, який відмовився брати участь у виставі «Love Shine a Light», де кожен з учасників вніс свої розділи в пісню, хоча фотографія Луки Круссберга була включена разом з іншими учасниками серце в кінці.

9 листопада 2020 року Лука Круссбергс покинула гурт, і того ж дня Гейке Арнарт оголосила про своє повернення. Того ж дня вони випустили нову версію «Mad About You» до 20-річчя пісні.

Вони візьмуть участь у Євробаченні 2021 з піснею «The Wrong Place».

Учасники гурту 

Поточні члени
 Алекс Калльє — бас-гітара, клавішні, програмування (1995– по теперішній час) 
 Реймонд Гіртс — соліст 
 Гейке Арнарт — головний вокал 

Колишні члени
 Естер Ліберт — головний вокал 
 Френк Дюшен — клавішні 
 Люсі Садоніус — головний вокал 
 Кіоко Баерцоен — головний вокал 
 Наомі Вольф — lead vocals 
 Лука Крусберг — головний вокал

За часом

Дискографія

Студійні альбоми 

 A New Stereophonic Sound Spectacular (1996)
 Blue Wonder Power Milk (1998)
 The Magnificent Tree (2000)
 Hooverphonic Presents Jackie Cane (2002)
 No More Sweet Music / More Sweet Music (2005)
 The President of the LSD Golf Club (2007)
 The Night Before (it) (2010)
 Reflection (2013)
 In Wonderland (2016)
 Looking For Stars (2018)
 Hidden Stories (2021)

Концертні альбоми 

 Sit Down and Listen to Hooverphonic (2003)
 Hooverphonic with Orchestra Live (2012)

Компіляційні альбоми 

 Singles '96-'06 (2006)
 Hooverphonic with Orchestra (2012)
 The Best of Hooverphonic (2016)

Мініальбоми 

 Battersea (1998)

Використання музики на телебаченні та в кіно 

Музика Hooverphonic також з'являлася в ряді рекламних роликів та інших серіалів:

 «2Wicky» був задіяний у численних фільмах, зокрема «Я знаю, що ти зробив минулого літа», «Permanent Midnight», «Інтерв'ю», « Крадіжка красуні Бернардо Бертолуччі», а також в епізоді «Антураж». «2Wicky» та «Inhaler» також були представлені в епізодах CSI: Crime Scene Investigation, а також у саундтреку серіалу.
 «Eden» увійшов до саундтреку до фільму «Я все ще знаю, що ти зробив минулого літа» та до 10-го епізоду третього сезону серіалу «La Femme Nikita».
 «Renaissance Affair» та «This Strange Effect» використовувались у бельгійському фільмі «Shades», як і «Shades» (тема, складена для фільму). «Renaissance Affair» також використовувалася в США в рекламі Volkswagen New Beetle близько 2000 року. Алекс Калліє працював композитором для фільму."This Strange Effect" також був використаний у 20-му епізоді La Femme Nikita.
 «Battersea» був використаний у пілотному серіалі NBC «Третій годинник» у 1999 році та в кінці останнього епізоду шоу («До побачення Камелот»), у 2005 році.
 «Mad About You» був використаний у серіалі «Холодна справа» телеканалу CBS, в епізоді третього сезону «Sanctuary». Пісня також прозвучала у фільмі «A Lot Like Love» під час новорічної ночі, у фільмі «Новий найкращий друг» 2002 року та у фільмі «Driven». Netflix також використав цю пісню в The Umbrella Academy 1-го сезону, епізод 8 під назвою «I Heard a Rumor».
 «The World is Mine» був представлений як тематична пісня британського телевізійного серіалу Mile High (2003—2005), яка слідкує за життям екіпажу авіакомпанії вигаданої британської авіакомпанії «Fresh!».

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Hooverphonic 
 Сторінка Алекса Калліє на MySpace 
 Allmusic: Hooverphonic 
 Офіційний канал Гуверфоніка на YouTube 
 Hooverphonic на Last.fm 

Представники Бельгії на Євробаченні
Учасники Євробачення 2021
Учасники Євробачення 2020
Музичні колективи, що з'явились 1995
Трип-хоп гурти
Статті Вікіпедії, що містять наповнювачі
Сторінки з неперевіреними перекладами
Засновані в Європі 1995